Мала Лока може бити:

 Мала Лока (Домжале), насељено место у општини Домжале, Република Словенија
 Мала Лока (Требње), насељено место у општини Требње, Република Словенија
 Мала Лока при Вишњи Гори, насељено место у општини Гросупље, Република Словенија